First Church of Christ, Congregational ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 First Church of Christ, Congregational (Connecticut), NRHP-Nr. 75002056
 First Church of Christ, Congregational (Massachusetts), NRHP-Nr. 72000135